|-
|(81501)||2000 GT162|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,266|| align=right|12,29|| align=right|4,311||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81502)||2000 GX162|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,170|| align=right|5,70|| align=right|4,123||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81503)||2000 GD163|| align=right|14,1|| align=right|2,901|| align=right|0,108|| align=right|14,25|| align=right|4,939||MBA||9. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81504)||2000 GE163|| align=right|16,1|| align=right|2,620|| align=right|0,109|| align=right|15,34|| align=right|4,239||MBA||9. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81505)||2000 GU163|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,112|| align=right|17,61|| align=right|4,110||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81506)||2000 GW163|| align=right|15,6|| align=right|2,596|| align=right|0,053|| align=right|7,25|| align=right|4,183||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81507)||2000 GA165|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,193|| align=right|14,29|| align=right|4,404||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81508)||2000 GL166|| align=right|15,8|| align=right|2,783|| align=right|0,088|| align=right|1,04|| align=right|4,641||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81509)||2000 GU167|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,186|| align=right|11,92|| align=right|4,265||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81510)||2000 GD169|| align=right|14,3|| align=right|2,641|| align=right|0,084|| align=right|21,95|| align=right|4,291||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81511)||2000 GL172|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,182|| align=right|5,56|| align=right|4,079||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81512)||2000 GL174|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,193|| align=right|4,91|| align=right|4,321||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81513)||2000 GN174|| align=right|16,3|| align=right|2,453|| align=right|0,177|| align=right|3,45|| align=right|3,842||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81514)||2000 GY177|| align=right|14,8|| align=right|2,661|| align=right|0,164|| align=right|6,42|| align=right|4,340||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81515)||2000 GP178|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,037|| align=right|0,98|| align=right|4,284||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81516)||2000 GA179|| align=right|16,1|| align=right|2,674|| align=right|0,185|| align=right|14,08|| align=right|4,373||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81517)||2000 GD186|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,178|| align=right|4,70|| align=right|4,538||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81518)||2000 HW2|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,278|| align=right|4,34|| align=right|4,105||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81519)||2000 HQ6|| align=right|15,6|| align=right|2,592|| align=right|0,183|| align=right|4,98|| align=right|4,172||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81520)||2000 HY6|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,054|| align=right|10,23|| align=right|4,547||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81521)||2000 HK7|| align=right|15,8|| align=right|2,799|| align=right|0,090|| align=right|4,54|| align=right|4,681||MBA||28. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81522)||2000 HW7|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,047|| align=right|5,11|| align=right|4,603||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81523)||2000 HC8|| align=right|16,5|| align=right|2,620|| align=right|0,220|| align=right|4,97|| align=right|4,240||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81524)||2000 HL8|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,061|| align=right|4,79|| align=right|4,402||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81525)||2000 HL9|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,230|| align=right|3,04|| align=right|4,491||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81526)||2000 HA10|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,124|| align=right|10,08|| align=right|4,130||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81527)||2000 HM10|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,093|| align=right|11,52|| align=right|4,350||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81528)||2000 HU10|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,112|| align=right|4,57|| align=right|4,125||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81529)||2000 HV12|| align=right|15,4|| align=right|2,534|| align=right|0,058|| align=right|3,36|| align=right|4,033||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81530)||2000 HD14|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,132|| align=right|5,02|| align=right|4,267||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81531)||2000 HK14|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,135|| align=right|4,24|| align=right|4,221||MBA||29. april 2000||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; M. Hess
|-
|(81532)||2000 HE15|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,072|| align=right|2,74|| align=right|4,186||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81533)||2000 HG15|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,099|| align=right|5,19|| align=right|4,123||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81534)||2000 HM15|| align=right|15,6|| align=right|2,768|| align=right|0,126|| align=right|5,85|| align=right|4,603||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81535)||2000 HZ15|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,139|| align=right|7,88|| align=right|4,707||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81536)||2000 HJ16|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,249|| align=right|5,51|| align=right|3,730||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81537)||2000 HZ16|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,184|| align=right|12,97|| align=right|4,366||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81538)||2000 HL17|| align=right|15,8|| align=right|2,783|| align=right|0,069|| align=right|6,11|| align=right|4,642||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81539)||2000 HQ18|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,118|| align=right|5,83|| align=right|4,126||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81540)||2000 HK19|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,065|| align=right|1,30|| align=right|4,257||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81541)||2000 HW20|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,150|| align=right|3,06|| align=right|4,137||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81542)||2000 HC21|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,309|| align=right|4,43|| align=right|4,157||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81543)||2000 HX21|| align=right|14,3|| align=right|2,780|| align=right|0,210|| align=right|8,08|| align=right|4,634||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81544)||2000 HL22|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,116|| align=right|10,35|| align=right|4,211||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81545)||2000 HM22|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,021|| align=right|3,14|| align=right|4,190||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81546)||2000 HQ22|| align=right|16,2|| align=right|2,670|| align=right|0,073|| align=right|4,34|| align=right|4,363||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81547)||2000 HW22|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,035|| align=right|3,39|| align=right|4,224||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81548)||2000 HA23|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,069|| align=right|5,74|| align=right|4,086||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81549)||2000 HJ23|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,304|| align=right|12,51|| align=right|4,404||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81550)||2000 HU23|| align=right|13,8|| align=right|2,643|| align=right|0,320|| align=right|12,45|| align=right|4,295||MBA||26. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(81551)||2000 HC25|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,148|| align=right|5,01|| align=right|4,086||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81552)||2000 HH25|| align=right|15,6|| align=right|2,946|| align=right|0,031|| align=right|1,48|| align=right|5,056||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81553)||2000 HO25|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,121|| align=right|4,53|| align=right|4,181||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81554)||2000 HA26|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,218|| align=right|2,56|| align=right|4,182||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81555)||2000 HH26|| align=right|15,4|| align=right|2,652|| align=right|0,058|| align=right|3,87|| align=right|4,317||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81556)||2000 HR26|| align=right|15,3|| align=right|2,792|| align=right|0,072|| align=right|4,47|| align=right|4,665||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81557)||2000 HJ28|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,097|| align=right|22,51|| align=right|4,179||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81558)||2000 HM29|| align=right|13,8|| align=right|2,654|| align=right|0,171|| align=right|12,74|| align=right|4,323||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81559)||2000 HO29|| align=right|14,1|| align=right|2,592|| align=right|0,082|| align=right|14,82|| align=right|4,171||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81560)||2000 HZ29|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,206|| align=right|18,39|| align=right|4,237||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81561)||2000 HJ30|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,088|| align=right|11,67|| align=right|4,555||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81562)||2000 HN30|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,022|| align=right|14,65|| align=right|4,058||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81563)||2000 HO30|| align=right|14,7|| align=right|2,560|| align=right|0,158|| align=right|15,82|| align=right|4,096||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81564)||2000 HT31|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,155|| align=right|17,21|| align=right|4,515||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81565)||2000 HS32|| align=right|14,9|| align=right|2,855|| align=right|0,075|| align=right|1,89|| align=right|4,823||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81566)||2000 HG33|| align=right|14,7|| align=right|2,631|| align=right|0,039|| align=right|22,90|| align=right|4,266||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81567)||2000 HH33|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,114|| align=right|15,91|| align=right|4,188||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81568)||2000 HL34|| align=right|15,8|| align=right|2,629|| align=right|0,175|| align=right|2,34|| align=right|4,262||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81569)||2000 HD35|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,191|| align=right|13,84|| align=right|4,065||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81570)||2000 HG36|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,060|| align=right|14,82|| align=right|4,230||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81571)||2000 HQ36|| align=right|14,3|| align=right|2,527|| align=right|0,295|| align=right|16,48|| align=right|4,017||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81572)||2000 HM37|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,115|| align=right|14,02|| align=right|4,255||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81573)||2000 HS37|| align=right|15,9|| align=right|2,617|| align=right|0,136|| align=right|13,90|| align=right|4,234||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81574)||2000 HV39|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,122|| align=right|13,57|| align=right|4,219||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81575)||2000 HL40|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,177|| align=right|12,28|| align=right|5,642||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81576)||2000 HZ40|| align=right|14,2|| align=right|3,114|| align=right|0,177|| align=right|10,35|| align=right|5,493||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81577)||2000 HQ41|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,109|| align=right|16,42|| align=right|4,129||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81578)||2000 HD42|| align=right|14,6|| align=right|2,691|| align=right|0,181|| align=right|11,34|| align=right|4,413||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81579)||2000 HA43|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,042|| align=right|8,40|| align=right|4,304||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81580)||2000 HP44|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,108|| align=right|14,20|| align=right|4,223||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81581)||2000 HR44|| align=right|15,4|| align=right|2,723|| align=right|0,044|| align=right|7,09|| align=right|4,492||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81582)||2000 HZ45|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,041|| align=right|22,89|| align=right|4,152||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81583)||2000 HD46|| align=right|13,9|| align=right|2,617|| align=right|0,253|| align=right|30,67|| align=right|4,232||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81584)||2000 HF46|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,113|| align=right|6,19|| align=right|4,100||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81585)||2000 HW47|| align=right|14,3|| align=right|2,713|| align=right|0,165|| align=right|13,07|| align=right|4,469||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81586)||2000 HE48|| align=right|14,0|| align=right|2,700|| align=right|0,210|| align=right|14,01|| align=right|4,435||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81587)||2000 HC49|| align=right|15,3|| align=right|2,862|| align=right|0,030|| align=right|3,13|| align=right|4,842||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81588)||2000 HK49|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,111|| align=right|15,79|| align=right|4,242||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81589)||2000 HM49|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,181|| align=right|1,08|| align=right|5,472||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81590)||2000 HN49|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,029|| align=right|0,94|| align=right|4,175||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81591)||2000 HJ50|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,109|| align=right|6,51|| align=right|4,148||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81592)||2000 HU50|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,133|| align=right|6,03|| align=right|4,271||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81593)||2000 HC52|| align=right|15,3|| align=right|2,757|| align=right|0,102|| align=right|8,74|| align=right|4,577||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81594)||2000 HD53|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,084|| align=right|16,41|| align=right|4,187||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81595)||2000 HP54|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,038|| align=right|23,35|| align=right|5,506||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81596)||2000 HQ54|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,037|| align=right|3,03|| align=right|4,399||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81597)||2000 HX54|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,244|| align=right|7,44|| align=right|4,324||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81598)||2000 HJ55|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,092|| align=right|3,47|| align=right|4,063||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81599)||2000 HR56|| align=right|16,3|| align=right|2,597|| align=right|0,142|| align=right|3,40|| align=right|4,184||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81600)||2000 HW56|| align=right|15,8|| align=right|2,805|| align=right|0,046|| align=right|4,50|| align=right|4,698||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81601)||2000 HQ58|| align=right|15,7|| align=right|2,544|| align=right|0,243|| align=right|3,09|| align=right|4,058||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81602)||2000 HZ60|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,047|| align=right|2,59|| align=right|4,213||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81603)||2000 HF61|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,073|| align=right|6,51|| align=right|4,202||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81604)||2000 HG63|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,044|| align=right|4,52|| align=right|4,455||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81605)||2000 HS64|| align=right|15,7|| align=right|2,752|| align=right|0,067|| align=right|5,39|| align=right|4,564||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81606)||2000 HU64|| align=right|15,3|| align=right|2,726|| align=right|0,118|| align=right|7,93|| align=right|4,500||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81607)||2000 HX64|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,109|| align=right|9,14|| align=right|4,187||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81608)||2000 HF65|| align=right|16,3|| align=right|2,597|| align=right|0,079|| align=right|6,04|| align=right|4,185||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81609)||2000 HS65|| align=right|14,5|| align=right|2,770|| align=right|0,076|| align=right|6,22|| align=right|4,610||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81610)||2000 HT65|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,054|| align=right|3,35|| align=right|4,165||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81611)||2000 HM66|| align=right|14,3|| align=right|2,740|| align=right|0,170|| align=right|10,12|| align=right|4,536||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81612)||2000 HM67|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,097|| align=right|2,63|| align=right|4,482||MBA||27. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81613)||2000 HE69|| align=right|15,0|| align=right|2,781|| align=right|0,062|| align=right|4,74|| align=right|4,636||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81614)||2000 HS69|| align=right|14,4|| align=right|2,863|| align=right|0,100|| align=right|17,51|| align=right|4,843||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81615)||2000 HQ70|| align=right|15,8|| align=right|2,681|| align=right|0,085|| align=right|1,92|| align=right|4,388||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81616)||2000 HW70|| align=right|13,8|| align=right|2,875|| align=right|0,219|| align=right|13,80|| align=right|4,874||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81617)||2000 HZ70|| align=right|14,6|| align=right|2,607|| align=right|0,175|| align=right|4,36|| align=right|4,209||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81618)||2000 HP71|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,223|| align=right|2,99|| align=right|4,186||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81619)||2000 HW72|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,221|| align=right|11,27|| align=right|3,568||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81620)||2000 HX72|| align=right|15,2|| align=right|2,759|| align=right|0,085|| align=right|8,40|| align=right|4,583||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81621)||2000 HF73|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,130|| align=right|14,22|| align=right|4,506||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81622)||2000 HR73|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,208|| align=right|11,47|| align=right|4,161||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81623)||2000 HY73|| align=right|14,6|| align=right|2,640|| align=right|0,213|| align=right|15,28|| align=right|4,289||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81624)||2000 HW74|| align=right|14,3|| align=right|3,037|| align=right|0,087|| align=right|9,06|| align=right|5,293||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81625)||2000 HA75|| align=right|14,0|| align=right|3,212|| align=right|0,141|| align=right|11,20|| align=right|5,754||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81626)||2000 HP75|| align=right|14,2|| align=right|2,712|| align=right|0,168|| align=right|11,29|| align=right|4,465||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81627)||2000 HW75|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,114|| align=right|11,33|| align=right|5,180||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81628)||2000 HF76|| align=right|14,8|| align=right|2,795|| align=right|0,227|| align=right|7,33|| align=right|4,672||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81629)||2000 HO76|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,247|| align=right|14,33|| align=right|4,643||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81630)||2000 HT76|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,191|| align=right|8,62|| align=right|4,050||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81631)||2000 HD77|| align=right|14,9|| align=right|2,814|| align=right|0,082|| align=right|7,13|| align=right|4,720||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81632)||2000 HE77|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,056|| align=right|3,44|| align=right|4,258||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81633)||2000 HH77|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,133|| align=right|15,15|| align=right|4,122||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81634)||2000 HN77|| align=right|14,2|| align=right|2,525|| align=right|0,143|| align=right|15,67|| align=right|4,011||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81635)||2000 HQ77|| align=right|15,6|| align=right|2,695|| align=right|0,276|| align=right|14,03|| align=right|4,424||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81636)||2000 HP78|| align=right|15,3|| align=right|2,680|| align=right|0,055|| align=right|22,74|| align=right|4,387||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81637)||2000 HW78|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,106|| align=right|14,90|| align=right|4,083||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81638)||2000 HX78|| align=right|15,0|| align=right|2,474|| align=right|0,145|| align=right|15,08|| align=right|3,891||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81639)||2000 HA79|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,100|| align=right|14,98|| align=right|4,236||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81640)||2000 HX79|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,009|| align=right|15,11|| align=right|4,261||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81641)||2000 HA80|| align=right|14,4|| align=right|2,684|| align=right|0,173|| align=right|14,02|| align=right|4,395||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81642)||2000 HD80|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,144|| align=right|14,31|| align=right|4,303||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81643)||2000 HP80|| align=right|14,0|| align=right|3,086|| align=right|0,196|| align=right|13,91|| align=right|5,422||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81644)||2000 HY80|| align=right|14,3|| align=right|3,023|| align=right|0,224|| align=right|11,00|| align=right|5,254||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81645)||2000 HY81|| align=right|14,9|| align=right|2,933|| align=right|0,107|| align=right|2,56|| align=right|5,021||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81646)||2000 HK82|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,186|| align=right|1,85|| align=right|4,422||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81647)||2000 HT83|| align=right|14,4|| align=right|2,637|| align=right|0,156|| align=right|16,79|| align=right|4,283||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81648)||2000 HU83|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,254|| align=right|15,33|| align=right|4,211||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81649)||2000 HW83|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,147|| align=right|18,26|| align=right|4,594||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81650)||2000 HH84|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,202|| align=right|23,78|| align=right|3,555||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81651)||2000 HT84|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,150|| align=right|9,23|| align=right|4,256||MBA||30. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81652)||2000 HY84|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,128|| align=right|6,25|| align=right|4,213||MBA||30. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81653)||2000 HJ85|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,108|| align=right|2,64|| align=right|4,173||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81654)||2000 HO86|| align=right|13,9|| align=right|2,657|| align=right|0,274|| align=right|11,89|| align=right|4,331||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81655)||2000 HS86|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,097|| align=right|9,38|| align=right|5,343||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81656)||2000 HU86|| align=right|14,8|| align=right|2,786|| align=right|0,025|| align=right|5,62|| align=right|4,650||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81657)||2000 HD87|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,066|| align=right|16,00|| align=right|4,053||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81658)||2000 HO87|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,174|| align=right|11,37|| align=right|4,101||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81659)||2000 HS87|| align=right|15,9|| align=right|2,562|| align=right|0,127|| align=right|5,62|| align=right|4,099||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81660)||2000 HR88|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,103|| align=right|9,51|| align=right|4,575||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81661)||2000 HM89|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,076|| align=right|5,61|| align=right|4,613||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81662)||2000 HJ90|| align=right|16,3|| align=right|2,661|| align=right|0,132|| align=right|2,63|| align=right|4,340||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81663)||2000 HE92|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,180|| align=right|2,03|| align=right|4,252||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81664)||2000 HM92|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,081|| align=right|1,62|| align=right|4,399||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81665)||2000 HQ94|| align=right|14,9|| align=right|2,845|| align=right|0,085|| align=right|2,72|| align=right|4,798||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81666)||2000 HW94|| align=right|14,6|| align=right|2,658|| align=right|0,042|| align=right|22,79|| align=right|4,332||MBA||29. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81667)||2000 HC96|| align=right|14,4|| align=right|2,989|| align=right|0,091|| align=right|9,04|| align=right|5,166||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81668)||2000 HE97|| align=right|16,2|| align=right|2,645|| align=right|0,128|| align=right|4,00|| align=right|4,301||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81669)||2000 HD99|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,136|| align=right|3,54|| align=right|4,064||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81670)||2000 HX102|| align=right|15,7|| align=right|2,577|| align=right|0,149|| align=right|13,32|| align=right|4,136||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81671)||2000 HD103|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,164|| align=right|8,32|| align=right|4,147||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81672)||2000 HY103|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,034|| align=right|14,56|| align=right|4,130||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81673)||2000 HA105|| align=right|14,9|| align=right|3,066|| align=right|0,171|| align=right|0,64|| align=right|5,367||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81674)||2000 JC|| align=right|15,7|| align=right|2,704|| align=right|0,053|| align=right|5,18|| align=right|4,446||MBA||2. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81675)||2000 JO|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,161|| align=right|7,99|| align=right|5,419||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81676)||2000 JB1|| align=right|15,0|| align=right|2,584|| align=right|0,149|| align=right|6,65|| align=right|4,152||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81677)||2000 JW1|| align=right|15,7|| align=right|2,587|| align=right|0,140|| align=right|4,85|| align=right|4,161||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81678)||2000 JX2|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,193|| align=right|14,13|| align=right|4,183||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81679)||2000 JB4|| align=right|15,3|| align=right|2,780|| align=right|0,124|| align=right|4,46|| align=right|4,634||MBA||4. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81680)||2000 JS4|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,149|| align=right|13,52|| align=right|4,173||MBA||1. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81681)||2000 JQ5|| align=right|15,7|| align=right|2,486|| align=right|0,178|| align=right|5,29|| align=right|3,918||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81682)||2000 JA6|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,235|| align=right|6,94|| align=right|4,343||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81683)||2000 JV6|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,248|| align=right|17,87|| align=right|4,298||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81684)||2000 JJ7|| align=right|14,4|| align=right|2,672|| align=right|0,121|| align=right|14,02|| align=right|4,368||MBA||6. maj 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(81685)||2000 JH9|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,118|| align=right|4,61|| align=right|4,896||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81686)||2000 JM9|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,118|| align=right|4,61|| align=right|4,599||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81687)||2000 JU9|| align=right|15,5|| align=right|2,766|| align=right|0,099|| align=right|10,72|| align=right|4,599||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81688)||2000 JF11|| align=right|15,5|| align=right|2,887|| align=right|0,049|| align=right|1,71|| align=right|4,903||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81689)||2000 JX11|| align=right|16,0|| align=right|2,608|| align=right|0,225|| align=right|4,37|| align=right|4,210||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81690)||2000 JJ12|| align=right|14,9|| align=right|2,679|| align=right|0,054|| align=right|12,17|| align=right|4,384||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81691)||2000 JD14|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,288|| align=right|12,35|| align=right|4,152||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81692)||2000 JN14|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,135|| align=right|14,80|| align=right|4,128||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81693)||2000 JU14|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,172|| align=right|1,97|| align=right|5,579||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81694)||2000 JT15|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,153|| align=right|15,58|| align=right|4,259||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81695)||2000 JU15|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,169|| align=right|11,87|| align=right|4,279||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81696)||2000 JC17|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,012|| align=right|13,97|| align=right|4,285||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81697)||2000 JD17|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,141|| align=right|8,82|| align=right|4,108||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81698)||2000 JG17|| align=right|14,4|| align=right|2,687|| align=right|0,278|| align=right|12,49|| align=right|4,405||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81699)||2000 JY17|| align=right|15,8|| align=right|2,752|| align=right|0,215|| align=right|9,20|| align=right|4,565||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81700)||2000 JU19|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,177|| align=right|11,80|| align=right|4,074||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81701)||2000 JX19|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,108|| align=right|6,90|| align=right|4,112||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81702)||2000 JZ19|| align=right|14,1|| align=right|2,646|| align=right|0,154|| align=right|6,98|| align=right|4,304||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81703)||2000 JO20|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,168|| align=right|3,40|| align=right|4,052||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81704)||2000 JS20|| align=right|14,6|| align=right|2,783|| align=right|0,138|| align=right|8,89|| align=right|4,641||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81705)||2000 JT21|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,048|| align=right|2,94|| align=right|4,684||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81706)||2000 JC22|| align=right|16,2|| align=right|2,681|| align=right|0,163|| align=right|1,58|| align=right|4,390||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81707)||2000 JQ22|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,148|| align=right|1,36|| align=right|5,343||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81708)||2000 JZ22|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,086|| align=right|8,87|| align=right|4,633||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81709)||2000 JY23|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,165|| align=right|8,63|| align=right|4,587||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81710)||2000 JO24|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,179|| align=right|13,68|| align=right|4,240||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81711)||2000 JC25|| align=right|14,8|| align=right|2,533|| align=right|0,231|| align=right|10,40|| align=right|4,031||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81712)||2000 JE25|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,138|| align=right|13,59|| align=right|4,220||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81713)||2000 JC27|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,226|| align=right|5,06|| align=right|4,180||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81714)||2000 JU27|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,060|| align=right|3,31|| align=right|4,107||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81715)||2000 JA28|| align=right|14,6|| align=right|2,529|| align=right|0,130|| align=right|11,65|| align=right|4,021||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81716)||2000 JP28|| align=right|15,7|| align=right|2,713|| align=right|0,262|| align=right|3,58|| align=right|4,467||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81717)||2000 JY29|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,012|| align=right|12,79|| align=right|4,153||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81718)||2000 JC31|| align=right|14,1|| align=right|2,653|| align=right|0,194|| align=right|13,54|| align=right|4,321||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81719)||2000 JR33|| align=right|14,7|| align=right|2,683|| align=right|0,124|| align=right|11,55|| align=right|4,394||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81720)||2000 JW33|| align=right|15,1|| align=right|2,714|| align=right|0,109|| align=right|2,79|| align=right|4,470||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81721)||2000 JV34|| align=right|14,6|| align=right|2,677|| align=right|0,046|| align=right|10,97|| align=right|4,380||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81722)||2000 JY34|| align=right|14,2|| align=right|2,800|| align=right|0,214|| align=right|7,70|| align=right|4,685||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81723)||2000 JP35|| align=right|15,0|| align=right|2,694|| align=right|0,071|| align=right|3,48|| align=right|4,422||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81724)||2000 JS35|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,068|| align=right|13,59|| align=right|4,253||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81725)||2000 JV35|| align=right|14,7|| align=right|2,850|| align=right|0,053|| align=right|2,85|| align=right|4,810||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81726)||2000 JL36|| align=right|14,7|| align=right|2,904|| align=right|0,232|| align=right|1,83|| align=right|4,949||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81727)||2000 JO36|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,052|| align=right|7,30|| align=right|4,481||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81728)||2000 JS36|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,088|| align=right|9,66|| align=right|5,308||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81729)||2000 JH37|| align=right|15,9|| align=right|2,733|| align=right|0,123|| align=right|2,89|| align=right|4,517||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81730)||2000 JZ37|| align=right|13,7|| align=right|3,102|| align=right|0,224|| align=right|15,44|| align=right|5,463||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81731)||2000 JM38|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,063|| align=right|3,33|| align=right|4,663||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81732)||2000 JZ40|| align=right|15,2|| align=right|2,604|| align=right|0,145|| align=right|3,90|| align=right|4,201||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81733)||2000 JH41|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,121|| align=right|13,69|| align=right|4,290||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81734)||2000 JL41|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,098|| align=right|3,78|| align=right|4,207||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81735)||2000 JZ41|| align=right|16,0|| align=right|2,717|| align=right|0,052|| align=right|1,76|| align=right|4,478||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81736)||2000 JT42|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,133|| align=right|3,78|| align=right|4,224||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81737)||2000 JV43|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,179|| align=right|9,26|| align=right|4,280||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81738)||2000 JZ43|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,125|| align=right|4,69|| align=right|4,272||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81739)||2000 JC44|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,140|| align=right|5,30|| align=right|4,151||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81740)||2000 JA46|| align=right|14,4|| align=right|2,648|| align=right|0,126|| align=right|10,23|| align=right|4,308||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81741)||2000 JP46|| align=right|15,6|| align=right|2,692|| align=right|0,117|| align=right|0,50|| align=right|4,416||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81742)||2000 JS46|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,168|| align=right|9,78|| align=right|4,347||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81743)||2000 JT46|| align=right|15,5|| align=right|2,737|| align=right|0,072|| align=right|7,82|| align=right|4,526||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81744)||2000 JK47|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,124|| align=right|9,11|| align=right|4,385||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81745)||2000 JP51|| align=right|14,6|| align=right|2,560|| align=right|0,259|| align=right|5,52|| align=right|4,095||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81746)||2000 JH52|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,163|| align=right|2,85|| align=right|4,335||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81747)||2000 JO52|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,107|| align=right|8,43|| align=right|4,147||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81748)||2000 JC53|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,084|| align=right|14,90|| align=right|4,353||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81749)||2000 JX53|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,215|| align=right|14,66|| align=right|4,281||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81750)||2000 JU55|| align=right|15,0|| align=right|2,797|| align=right|0,155|| align=right|4,15|| align=right|4,678||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov